NOAH, Noah og Noa har flere betydninger:
 Noa – hovedpersonen i Det Gamle Testamentes fortælling om Syndfloden
 Naturhistoriske Onsdags Aftener - forening
 Noah (duo) – dansk popduo
 NOAH - for dyrs rettigheter – Norges største dyreretsorganisation
 NOAH (dansk miljøorganisation)
 Noa Noa – Dansk tøjproducent
 Noah (film fra 2014) – Film fra 2014
 Noah (album) – album af popduo Noah.

Personer med navnet 

 Anne Noa
 Noa Redington
 Noah Hunter
 Noah Ngeny